На соревнованиях по горнолыжному спорту на Зимних Паралимпийских играх 1976 было разыграно 20 полных комплектов медалей, 4 комплекта из золотых и серебряных медалей, и 4 отдельных золотых. Соревнования проходили в трёх дисциплинах - в комбинации, слаломе и гигантском слаломе.

Медальный зачёт

Женщины

Комбинация, I

Медали

Результаты

Комбинация, II

Медали

Результаты

Комбинация, III

Медали

Результаты

Комбинация, IV B

Медали

Результаты

Гигантский слалом, I

Медали

Результаты

Гигантский слалом, II

Медали

Результаты

Гигантский слалом, III

Медали

Результаты

Гигантский слалом, IV A

Медали

Результаты

Гигантский слалом, IV B

Медали

Результаты

Слалом, I

Медали

Результаты

Слалом, II

Медали

Результаты

Слалом, III

Медали

Результаты

Гигантский слалом, IV B

Медали

Результаты

Мужчины

Комбинация, I

Медали

Результаты

Комбинация, II

Медали

Результаты

Комбинация, III

Медали

Результаты

Комбинация, IV A

Медали

Результаты

Комбинация, IV B

Медали

Результаты

Гигантский слалом, I

Медали

Результаты

Гигантский слалом, II

Медали

Результаты

Гигантский слалом, III

Медали

Результаты

Гигантский слалом, IV A

Медали

Результаты

Гигантский слалом, IV B

Медали

Результаты

Слалом, I

Медали

Результаты

Слалом, II

Медали

Результаты

Слалом, III

Медали

Результаты

Слалом, IV A

Медали

Результаты

Слалом, IV B

Медали

Результаты

Страны 
В соревнованиях по лыжным гонкам приняли участие 12 стран из 16. Всего было 78 спортсменов, из них 14 женщин и 64 мужчины.
(в скобках дано количество спортсменов по странам; сначала количество женщин, потом мужчин, потом общее число)

Ссылки 
 Соревнования по лыжным гонкам на сайте Международного Паралимпийского комитета

Зимние Паралимпийские игры 1976